W Polsce
 Grądy – część wsi Grodztwo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Kowal
 Grądy – część wsi Chutcze w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Sawin
 Grądy – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Ludwin 
 Grądy – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel 
 Grądy – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz 
 Grądy – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Galewice
 Grądy – część wsi Chronów w woj. małopolskim, w pow. bocheński, w gminie Nowy Wiśnicz
 Grądy – część wsi Bielcza w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Borzęcin
 Grądy – część wsi Mokrzyska w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Brzesko
 Grądy – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Mędrzechów
 Grądy – część wsi Chorowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Grądy – część wsi Rumoka w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck
 Grądy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Jaktorów 
 Grądy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Krasnosielc 
 Grądy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna 
 Grądy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Wąsewo
 Grądy – część wsi Żelazna Rządowa w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Jednorożec
 Grądy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo
 Grądy – część wsi Kamieńczyk w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sterdyń
 Grądy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Sterdyń 
 Grądy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Leszno
 Grądy – część wsi Dąbrówki w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Bieżuń
 Grądy – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów
 Grądy – część wsi Czermin w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Czermin
 Grądy – część wsi Dobrynin w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Przecław
 Grądy – część wsi Jeżowe w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jeżowe
 Grądy – część wsi Racławice w woj. podkarpackim, w  pow. niżańskim, w gminie Nisko
 Grądy – część wsi Nowiny w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolski, w gminie Radomyśl nad Sanem
 Grądy – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Nowogród 
 Grądy – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Knyszyn
 Grądy – część wsi Skotniki w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec
 Grądy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Rybno 
 Grądy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz 
 Grądy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty 
 Grądy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały
 Grądy – część wsi Węglewskie Holendry w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Golina
 Grądy – część wsi Babia w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rzgów
 Grądy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno 
 Grądy – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice 

 Grądy – gromada w powiecie grodkowskim
 Grądy – gromada w powiecie monieckim
 Grądy – gromada w powiecie ostrowskim

Zobacz też 
 Grądy Kruklaneckie, Grądy Małe, Grądy Podmiejskie, Grądy Polewne, Grądy Szlacheckie, Grądy Wielkie, Grądy Węgorzewskie, Grądy Zalewne, Grądy-Michały, Grądy-Możdżenie, Grądy-Woniecko, Grądy-Łazy